Эдиналду Гомис Перейра ( более известный, как Налдо ; родился 25 августа 1988 года в Санту-Андре, Бразилия) — бразильский футболист, защитник клуба «Антальяспор».

Клубная карьера 

Налдо начал карьеру на родине в клубе «Унион Сан-Жуан». В 2010 году он на правах аренды выступал за команду бразильской Серии B — «Понте-Прета». Летом 2011 года Налдо также на правах аренды перешёл в «Крузейро». 30 июня в матче против «Васко да Гама» он дебютировал в бразильской Серии A. Через год Налдо в третий раз отправился в аренду, его новой командой стал «Гремио». 20 мая в поединке против «Васко да Гама» он дебютировал за новый клуб.

В начале 2013 года Налдо перешёл в испанскую «Гранаду», но сразу же был отдан в аренду в итальянскую «Болонью». 10 марта в поединке против «Интера» он дебютировал в итальянской Серии A.

Летом того же года Налдо перешёл в «Удинезе». Сумма трансфера составила 500 тыс. евро. 25 августа в матче против римского «Лацио» он дебютировал за новую команду. Из-за конкуренции с Данило и Тома Эрто Налдо провёл в первом сезоне всего 16 матчей. В 2014 году он на правах аренды перешёл в «Хетафе». 14 сентября в поединке против «Севильи» Налдо дебютировал в Ла Лиге. Летом 2015 года он перешёл в лиссабонский «Спортинг». 9 августа в матче за Суперкубок Португалии против «Бенфики» Налдо дебютировал за «львов» и вместе с новой командой выиграл свой первый трофей в Португалии. 14 августа в поединке против «Тонделы» он дебютировал в Сангриш лиге.

Летом 2016 года Налдо перешёл в российский «Краснодар», подписав с клубом четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 4,5 млн евро. В матче против «Уфы» он дебютировал в РФПЛ. 18 сентября в поединке против «Ростова» Налдо забил свой первый гол за «Краснодар».

Летом 2017 года Налдо перешёл в испанский «Эспаньол», подписав контракт с клубом до 2020 года. В матче против «Севильи» он дебютировал за новую команду.

25 сентября 2020 года перешёл в турецкий «Антальяспор».

Статистика выступлений

Клубная

Достижения 

Командные

  «Спортинг»
 Обладатель Суперкубка Португалии — 2015

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Унион Сан-Жуан»
Игроки ФК «Гремио»
Игроки ФК «Крузейро»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Понте-Прета»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Краснодар»
Игроки ФК «Эспаньол»